Bauchlage steht für

 eine Lagerungstherapie bei Patienten in der Intensivmedizin, siehe Bauchlagerung
 eine Form der Patientenlage auf dem Operationstisch, siehe Operationslagerung 
 eine Schlafposition von Säuglingen, die das Risiko für einen plötzlichen Kindstod erhöht